La première bataille d'Accra, faisant partie de la première guerre anglo-ashanti, s'est déroulée en 1824 dans la Côte-de-l'Or (actuel Ghana), opposant quelque 10 000 ashantis à une avance de 500 soldats britanniques, sous les ordres du gouverneur général Sir . Les britanniques n'ont pas eu le temps de se préparer et ont été mis en déroute, subissant des pertes dont McCarthy.

Notes et références 

1824 au Royaume-Uni
Bataille des guerres coloniales africaines impliquant le Royaume-Uni
Bataille impliquant le Ghana
Bataille de 1824